Sher ist der Familienname folgender Personen:

 Aimar Sher (* 2002), irakisch-schwedischer Fußballspieler
 Amrita Sher-Gil (1913–1941), indische Künstlerin
 Antony Sher (1949–2021), britischer Schauspieler, Schriftsteller und Maler
 Barbara Sher (1935–2020), US-amerikanische Coaching-Autorin
 Eden Sher (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Jack Sher (1913–1988), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent
 Jean Sher (* 1947), australische Malerin
 Jules Sher (* 1934), australischer Maler
 Lawrence Sher (* 1970), US-amerikanischer Kameramann
 Stacey Sher (* 1963), US-amerikanische Filmproduzentin

Sher bezeichnet:

 einen Klezmertanz

Siehe auch:

 Shear
 Scherr
 Scher
 Schär